La Prva A liga 2007-2008 è stata la 2ª edizione della massima serie del campionato serbo maschile di pallanuoto disputato dal 2006, anno della sua prima edizione. 

La squadra campione in carica è il Partizan Belgrado, vincitore della prima, e precedente, edizione della massima serie serba.

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Seconda fase

Verdetti 

 Partizan Campione di Serbia 2007-2008

Sport acquatici nel 2007
Sport acquatici nel 2008
Edizioni del campionato serbo maschile di pallanuoto